Grupo (matemática) — conjunto e operações binárias
Grupo (militar) — unidade de armas (batalhão)
Grupo (química) — coluna da tabela periódica ou conjunto funcional de átomos
Grupo (sociologia) — sistema de relações sociais
Grupo de pressão — o mesmo que lóbi
Grupo étnico — pessoas que se identificam
Grupo musical — ou banda musical
Grupo econômico — ou conglomerado

Ver também 
 Agrupamento — tipo de unidade militar

Desambiguação